Coates steht für:
 Coates (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Coates ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Coates (Alabama), im Henry County
 Coates (Minnesota), im Dakota County

im NRHP gelistete Objekte:
 Coates Creek Schoolhouse, in Glade Park, Connecticut, ID-Nr. 92001839
 Coates House, in Virginia, Minnesota, ID-Nr. 80004358
 Coates House Hotel, in Kansas City, Missouri, ID-Nr. 72000715

geografischer Objekte:
 Coates Rocks, Felsformation im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Coats
 Coate
 Cotes